Kid Pharaon est :
 Kid Pharaon : Une bande dessinée des années 1970 racontant les aventures d'un catcheur, ancien pharaon victime d'une malédiction
 Kid Pharaon : un chanteur français